Парус — литературно-художественный и политический журнал. Издавался в Шанхае в 1931—1939 годах. В работе журнала принимали участие многие заметные деятели научной, политической и художественной части русской эмиграции в Китае: Иван Серебренников, Марианна Колосова, Ольга Скопиченко, Лидия Хаиндрова, Николай Щёголев, Михаил Щербаков. Редактор и издатель — Дмитрий Иванович Густов (издательство «Эмигрантская библиотека»).

Парус (Шанхай, 1931—1939)

Parus

Шанхай, 1931—1939.

Общественно-политический и литературный журнал.

Подзаголовок: «Орган национальной мысли».

Ред.- изд. Д. И. Густав.

Изд-во «Эмигрантская библиотека».

1931: № 1.

1939: № 24 — последний номер.

Библиография

Полански

Соловьева, № 226

Бардеева, № 730

Примечания

Литература 
 Хисамутдинов А. Русская печать в Китае: Описание редких изд.в русской коллекции Гамильтонской б-ки Гавайского ун-та // Россияне в Азии: Лит. — ист. ежегодник. / Торонт. ун-т. Центр по изуч. России и Вост. Европы; Под ред. О. Бакич. — Торонто, 1994. — Вып. 1. — С.273.
 Полански П. Русская печать в Китае, Японии и Корее: Каталог собрания Библиотеки имени Гамильтона Гавайского университета. / Патриция Полански = Patricia Polansky, пер с англ. и науч. ред. Хисамутдинова А.. — М. : Пашков Дом, 2002. — 204 с., илл.. — 1000 экз.. — 21 см. Каталог русскоязычной литературы, изданной эмигрантами первой волны в Китае, Японии и Корее в период 20-х, 30-х и 40-х годов.

Русские литературные журналы
Журналы русского зарубежья
Закрывшиеся журналы
Печатные издания, закрытые в 1939 году
Журналы, появившиеся в 1931 году
Журналы Китая